W Polsce
 Łachów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa
 Łachów – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie
 Łachów – gromada